Detta är en lista över sjöar i Hylte kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Hylte kommun.

Lista

Hylte kommun
 Lista